Abdère peut désigner :
 Abdère, dans la mythologie grecque, un écuyer d'Héraclès ;
 Abdère, une cité grecque fondée, selon la tradition, sur la tombe du précédent.
 Abdère, un dème et un village de Macédoine-Orientale-et-Thrace, en Grèce.